Ліпінський () — польське прізвище.

 Антоній Ліпінський — галицький каштелян
 Вацлав Ліпінський (1896 — 1945) — почесний доктор історії, полковник Війська Польського, учасник українсько-польської і польсько-радянської воєн, учасник боїв за Львів у 1918 році
 Кароль Юзеф Ліпінський — польський скрипаль, композитор і педагог, один з найвідоміших скрипалів світу усіх часів
 Тимотеуш Ліпінський — історик, археолог, географ.

Примітки

Див. також 
 Липинський

Польські прізвища